Bridal Veil Falls (Engels voor 'bruidssluier-waterval') kan verwijzen naar:
 Bridal Veil Falls (DuPont State Forest), een waterval in de Amerikaanse staat North-Carolina
 Bridal Veil Falls (Niagara), een van de Niagarawatervallen in de Amerikaanse staat New York
 Bridal Veil Falls (Oregon), een waterval in de Amerikaanse staat Oregon
 Bridal Veil Falls (Waikato), een waterval in de Nieuw-Zeelandse regio Waikato
 Bridal Veil Falls Provincial Park, een waterval en park in de Canadese provincie Brits-Columbia

Zie ook 
 Bridalveil Fall, een waterval in de Amerikaanse staat Californië